Prescott es un apellido anglosajón. Puede hacer referencia a varios personajes y topónimos:

Personajes
 Jair James Prescott M. Bailarín 
 Abel Prescott
 Abel Prescott, Jr.
 Abraham Prescott
 Alan Prescott, jugador de rugby inglés.
 Albert Benjamin Prescott
 Benjamin F. Prescott
 Breidis Prescott, boxador.
 Edward C. Prescott, economista galardonado con el premio Nobel.
 Gerald Webber Prescott, botánico estadounidense, que utiliza la abreviatura Prescott.
 H. F. M. Prescott, historiador.
 Henry Prescott
 Jacquelyn Prescott
 James W. Prescott, psicólogo.
 Jim Prescott
 John Prescott, político británico.
 John D. Prescott, botánico y médico inglés.
 Johnathan Prescott
 Katherine Prescott
 Norm Prescott
 Paul Prescott
 Peter Prescott
 Peter Prescott QC
 Rebecca Minot Prescott
 Richard Prescott, general británico que participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
 Robert Prescott
 Robert Prescott (actor)
 Samuel Cate Prescott, decano del MIT, pionero de la tecnología de los alimentos.
 Samuel Prescott
 Sidney Prescott (Scream series), personaje de ficción.
 William Prescott, militar norteamericano de la Guerra de Independencia.
 William H. Prescott, historiador e hispanista norteamericano.
 William Warren Prescott (1855-1944), de la iglesia adventista.

Otros personajes en cuyo nombre aparece Prescott pero no como apellido principal:
 James Prescott Joule, físico inglés, que dio nombre a la unidad julio.
 Samuel P. Bush (Samuel Prescott Bush).
 Prescott Bush
 George Prescott Bush

Lugares 

 En Canadá:
 Prescott, en la provincia de Ontario.
 La Isla Prescott, en el territorio de Nunavut.

 En Estados Unidos:
 Prescott, en el estado de Arizona.
 Prescott, en Arkansas.
 Prescott, en Iowa.
 Prescott, en Kansas.
 Prescott, en Massachusetts.
 Prescott, en Míchigan.
 Prescott, en Minnesota.
 Prescott, en Oregón.
 Prescott, en Washington.
 Prescott, en Wisconsin.

Otros 
 Prescott era el nombre en clave dado a la generación de microprocesadores Intel Pentium 4.